Sociaal Democratische Unie (Suriname) (SDU), een politieke partij in Suriname
 Sociaal Democratische Unie (Roemenië) (USD), een politieke partij in Roemenië
 Sociaal-Democratische Unie van Macedonië (SDSM), een politieke partij in Noord-Macedonië